Miejscowości w Bośni i Hercegowinie
 Jasenica – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w mieście Srebrenik
 Jasenica – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w mieście Mostar
 Jasenica – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w mieście Čapljina
 Jasenica – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie uńsko-sańskim, w gminie Bosanska Krupa
 Jasenica – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w mieście Gradačac
 Jasenica (gmina Modriča) – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Modriča
 Jasenica (miasto Zvornik) – wieś w Republice Serbskiej, w mieście Zvornik

 Miejscowości w Serbii
 Jasenica (gmina Negotin) – wieś w okręgu borskim, w gminie Negotin
 Jasenica (gmina Žitorađa) – wieś w okręgu toplickim, w gminie Žitorađa
 Jasenica (miasto Valjevo) – wieś w okręgu kolubarskim, w mieście Valjevo

Zobacz też 
 Jasienica